Puchar Australii i Oceanii w narciarstwie alpejskim kobiet w sezonie 2012 był kolejną edycją tego cyklu. Pierwsze zawody odbyły się 2 sierpnia 2012 roku w australijskim Mount Buller, a ostatnie zostały rozegrane 10 września 2012 roku w nowozelandzkim Mount Hutt.

Podium zawodów

Klasyfikacja generalna (po 7 z 7 konkurencji) 

Puchar Australii i Oceanii w narciarstwie alpejskim 2012